Miejscowości w USA:
 Hines – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Harney
Gminy w USA:
 Hines (ang. Hines Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Beltrami